Bramfeld steht für:
 Hamburg-Bramfeld, ein Stadtteil von Hamburg im Bezirk Wandsbek

Bramfeld ist der Familienname folgender Personen:
 Herbert Bramfeld (1912–1984), deutscher Moderner Fünfkämpfer